"Terrace" pode ser:
 Terrace (Colúmbia Britânica)
 Coral Terrace, localidade da Flórida
 Woodson Terrace, localidade de Missouri
 Grand Terrace, localidade da Califórnia
 Temple Terrace, localidade da Flórida
 Oakbrook Terrace, localidade de Illinois
 Washington Terrace, localidade de Utah
 Vinita Terrace, localidade de Missouri
 Mountlake Terrace, localidade do estado de Washington
 Terrace Park, localidade de Ohio
 Juniata Terrace, localidade da Pensilvânia
 Terrace Heights, localidade de Washington
 Cienegas Terrace, localidade do Texas
 Bellair-Meadowbrook Terrace, localidade da Flórida
 Evergreen Terrace, banda
 Sun River Terrace, localidade de Illinois
 742 Evergreen Terrace, endereço fictício da família Simpson

Ver também
 Terraço
 La Terrasse
 La Terrasse-sur-Dorlay

Desambiguações de topônimos